Кенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний схід від Парижа, 120 км на північний захід від Діжона, 7 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 180 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 438,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Кенн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кенн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна